Il doppio del torneo di tennis South African Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike De Palmer e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Sherwood Stewart 3-6, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Andrés Gómez /  Sherwood Stewart (finale)
 Mike De Palmer /  Christo van Rensburg (campioni)

 Guy Forget /  Gary Muller (quarti di finale)
 Christo Steyn /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1986